Scythia – denominazione in latino della Scizia
 1306 Scythia – asteroide della fascia principale
 Scythia – genere di insetti della famiglia Coccidae
 Scythia Minor – provincia romana facente parte della Mesia